Црква Свете Петке је верски објекат, а може да се односи на:

 Црква Свете Петке у Београду, на Калемегдану
 Црква Свете Петке у Београду, на Чукаричкој падини,
 Црква Свете Петке у Биначу код Витине,
 Храм Преподобне мати Параскеве - Свете Петке у Бочињи
 Црква Свете Петке у Великој Каменици
 Црква Свете Петке у Великом Орашју,
 Црква Свете Петке у Врању, позната и као Крстата џамија,
 Црква Свете Петке у Гојбуљи код Вучитрна,
 Црква Свете Петке у Добрчане код Гњилана,
 Црква Свете Петке у селу Доња Будрига код Гњилана,
 Црква Свете Петке у Дрснику код Клине,
 Црква Свете Петке у Заскоку код Урошевца,
 Црква Свете Петке у Кални
 Црква Свете Петке у Клокоту код Витине,
 Црква Свете Петке у Куљанима
 Црква Свете Петке на Купресу Криваја
 Црква Свете Петке у Кумареву код Лесковца,
 Храм Свете Петке у Нишу
 Црква Свете Петке у Остри код Чачка
 Црква Свете Петке у Петки код Лазаревца,
 Црква Свете Петке у Породину код Жабари,
 Црква Свете Петке у Мушутишту, код Суве Реке,
 Црква Свете Петке (Св. Петра и Павла) у Мушникову код Призрена,
 Црква Свете Петке у Радинцу код Смедерева,
 Црква Свете Петке у Смедеревској Паланци,
 Црква Свете Петке  у Сурчину,
 Црква Свете Петке у Станичењу код Пирота,
 Црква Свете Петке у Ћурлини код Дољевца,
 Црква Свете Петке у Чечеву код Зубиног Потока,
 Црква Свете Петке у Шапцу.
 Храм Свете Петке
 Храм Свете Петке код Прешева
 Црква Свете Петке у Лепеници код Владичиног Хана

Види још 
 Света Петка (вишезначна одредница)